Korff gen. Schmising zu Tatenhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Heinrich Matthias von Korff gen. Schmising zu Tatenhausen (1687–1765), Landdrost in Cloppenburg (1729 bis 1749)
 Clemens August von Korff gen. Schmising zu Tatenhausen (1721–1787), Landdrost in Dülmen und Präsident der Hofkammer
 Dietrich Otto von Korff gt. Schmising zu Tatenhausen (1651–1727), Geheimrat im Hochstift Münster
 Franz Otto von Korff gen. Schmising zu Tatenhausen (1719–1785), Landdrost in Cloppenburg und Kämmerer in Kurköln
 Friedrich Matthias von Korff gen. Schmising zu Tatenhausen (1660–1727), Amtsdroste im Hochstift Münster
 Heinrich von Korff gen. Schmising zu Tatenhausen (1650–1716), Domherr in Münster

Siehe auch:
 Korff gen. Schmising
 Korff (Adelsgeschlecht)